Coal Valley, un village des comtés de Henry et Rock Island dans l'Illinois.
 Coal Valley Township, un township du comté de Rock Island dans l'Illinois.
 , une ville fantôme du comté de Boone en Iowa.
 , une vallée du Nevada.
 , une communauté non-incorporée du comté de Logan en Virginie-Occidentale.